Ženská dvouhra Credit One Charleston Open 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do singlové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo padesát šest hráček. Ruská obhájkyně titulu Veronika Kuděrmetovová se před zahájením odhlásila pro nespecifikované onemocnění.

Vítězkou se stala desátá nasazená Belinda Bencicová, jež ve finále za 2.35 hodiny zdolala tuniskou světovou desítku Ons Džabúrovou po třísetovém průběhu 6–1, 5–7 a 6–4. Dosáhla tak 29. kariérní výhry nad členkou první světové desítky. S hráčkami Top 10 měla na antuce negativní předturnajovou bilanci 1–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour z vůbec prvního odehraného finále na antuce. Po triumfu Hingisové v letech 1997 a 1999 se stala druhou švýcarskou šampionkou turnaje. Bodový zisk Bencicové zajistil posun z 21. na 13. místo žebříčku. Poražená Džabúrová po skončení figurovala na 9. příčce.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Charleston Open
WTA Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022